Сомосас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ферроль.  Занимает площадь 71,37 км². Население — 1342 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 76 км.

Транспорт 

Автодорога AC-110 связывает Сомосас с трассой  (Ферроль—Вильяльба).

Спорт 

Футбольный клуб  выступает в сезоне 2016/2017 в I группе дивизиона Сегунда Б. В 2014 году клуб принял участие в розыгрыше кубка Испании 2014/2015 и прошел во второй отборочный этап.

Другое 

Сомосас стал одним из мест, где хранили собранные после крушения танкера «Престиж» нефтепродукты.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Ла-Коруньи